Amor Hakkar – regista algerino
Hakkar – divinità dell'universo di Warcraft
Hakkar il Capobranco – demone dell'universo di Warcraft